BFV peut faire référence à :
 Battlefield Vietnam, un jeu vidéo ;
  ;
 Bundesamt für Verfassungsschutz, un service allemand de renseignements, dont la mission essentielle est de surveiller les activités contraires à la constitution de la République fédérale d'Allemagne ;
 Battlefield V, un jeu vidéo.